Stenopogoninae — крупнейшее подсемейство ктырей подотряда короткоусые. Около 2000 видов.

Описание 
Отличаются шипами на акантофоритах. Самки откладывают яйца в почву. Форма тела и опушение разнообразные (от длинной цилиндрической до короткой и широкой). Щупики 2-члениковые, усики 3-члениковые. Встречаются как полифаги, так и монофаги. Например, некоторые представители рода Heteropogon питаются только муравьями.

Систематика 
Около 2000 видов. В мировой фауне более 110 родов (с синонимами около 170 родовых таксонов).

Филогения 
Филогенетические взаимоотношения триб внутри подсемейства по данным Артигаса и Папаверо (1991) показаны на следующей схеме:

                    |================================================ STENOPOGONINI
                    |
                    |                           |==================== BATHYPOGONINI
                    |      |====================|
               =====|      |                    |      |============= CERATURGINI
                    |      |                    |======|
                    |      |                           |      |====== PLESIOMMATINI
                    |      |                           |======|
                    |      |                                  |====== CYRTOPOGONINI
                    |======|
                           |             |=========================== ACRONYCHINI
                           |      |======|
                           |      |      |      |==================== WILLISTONININI
                           |      |      |======|
                           |      |             |      |============= TILLOBROMINI
                           |      |             |======|
                           |======|                    |      |====== DIOCTRIINI
                                  |                    |======|
                                  |                           |====== ECHTHODOPINI
                                  |
                                  |      |=========================== PHELLINI
                                  |======|
                                         |=========================== ENIGMOMORPHINI

Список родов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие роды

Примечания

Литература 
 Лер П. А. (1960). Ктыри рода Habropogon (Asilidae, Diptera) Казахстана и Средней Азии // Тр. Ин-та зоологии. Алма-Ата. 1960. Т. 11. С. 180—192.
 Лер П. А. (1966). Биология и систематика ктырей (Diptera, Asilidae) родов Cyrtopogon Loew и Grypoctonus Speis. Казахстана и Средней Азии // Биология и география. Алма-Ата. 1966. Вып. 6. С. 95-101.
 Лер П. А. (1996). Ктыри подсемейства Asilinae (Diptera, Asilidae) Палеарктики. Эколого-морфологический анализ, систематика и эволюция. — Владивосток, Дальнаука, 1996. — 184 с.
 Лер П. А. (1998). Ктыри рода Cyrtopogon Loew, 1847 (Diptera, Asilidae) Палеарктики // Энтомол. обозрение. 1998. Т. 77, вып. 4. 1998. С. 860—887.
 Londt J.G.H. (2013). A remarkable new genus of robber flies, Akatiomyia gen. n., from the Western Cape Province of South Africa, and a new key to the genera of Afrotropical Stenopogoninae (Diptera: Asilidae) // African Invertebrates. V. 54. № 1. P. 57-68.

Ссылки 
 Zur Kenntnis der Raubfliegen Deutschlands Сайт о ктырях
 Robber flies of Germany
 AsilidaeData Сайт о ктырях
 Ктыри Америки — фото, описание
 Asilidae — ктыри

Ктыри
Подсемейства насекомых